Dit is een lijst van langste bruggen ter wereld.

Grootste totale lengte 
Sinds 2011 is de grote Danyang–Kunshan-brug de langste brug ter wereld met een lengte van 164,8 km. Dit spoorwegviaduct maakt onderdeel uit van de hogesnelheidslijn Peking-Shanghai.
Ook sinds 2011 is de Qingdao Haiwan-brug in China met 42,5 kilometer de langste overzeese brug ter wereld. De Bang Na Expressway in Thailand is met 54 kilometer het langste autowegviaduct ter wereld. Deze brug voert over land.

Andere specifieke lijsten 
 Lijst van langste boogbruggen ter wereld
 Lijst van langste hangbruggen ter wereld
 Lijst van langste tuibruggen ter wereld

Langste bruggen